Cnidium intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pjotr Tjichatjov. Cnidium intermedium ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
intermedium